Tiersch ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Tiersch (* 1967), deutsche Althistorikerin
 Gunther Tiersch (* 1954), deutscher Meteorologe und Ruder-Olympiasieger
 Rudolf Tiersch (* 1960), deutscher Chordirigent

Siehe auch: Thiersch, Diersch